Гу́сєва — жіноча форма прізвища Гусєв.

 Гусєва Ірина Борисівна (* 1987) — українська дзюдоїстка, Заслужений майстер спорту України.
 Гусєва Катерина Костянтинівна (нар. 1976) — російська актриса театру і кіно, заслужена артистка Росії (2009).
 Гусєва Лідія Олександрівна (1918—2008) — український архітектор.
 Гусєва Наталія Володимирівна (* 1982) — російська біатлоністка, бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону
 Гусєва Наталя Євгенівна (за чоловіком — Мурашкевич, нар. 1972) — юна кіноактриса радянського кіно 1980-х років.
 Гусєва (Єжова) Олена Іванівна (1787—1853) — артистка Петербурзької імператорської трупи, оперна співачка (сопрано і меццо-сопрано) і драматична актриса.
 Гусєва Тетяна Олександрівна — матір-вихователька дитячого будинку сімейного типу, кавалер ордена княгині Ольги.

Примітки 

Російські прізвища